Каунті-Лайн (англ. County-Line) — містечко в округах Блаунт і Джефферсон, штат Алабама, США. 
 Острови Лайн () — архіпелаг, що складається з 11 островів Полінезії. 
 Леслі Лайн, Леслі Альфонсо «Лес» Лайн (англ. Leslie Alphonso «Les» Laing; 19 лютого 1925) — ямайський легкоатлет, спринтер. Олімпійський чемпіон. 
 Уайт Стар Лайн, «White Star Line» (укр. вимова: Ва́йт Стар Лайн) — транспортна компанія, яка спеціалізувалася на трансатлантичних перевезеннях. 
 Вест-Лайн () — місто у штаті Міссурі, США. 
 Кунард Лайн () - транспортна пароплавна компанія, яка спеціалізується на круїзах і подорожах між Європою і Америкою. 
 Лайн Рокк () — невеличкі скелясті острови в архіпелазі островів Сіллі, Велика Британія, омивається Кельтським морем. 

 Колор Лайн (стадіон), «Колор Лайн Стадіон» (норв. Color Line Stadion) — футбольний стадіон у місті Олесунн, Норвегія, домашня арена ФК «Олесунн». 
 Стейт-Лайн (Айдахо) () — місто в окрузі Кутенай, штат Айдахо, США.